Перево́зчик:
 Перевозчик  — человек или предприятие, выполняющее функцию по транспортировке грузов или пассажиров.
 Перевозчики (Actitis) — род птиц семейства бекасовых (Scolopacidae).
 Перевозчик (A. hypoleucos)
 Пятнистый перевозчик (A. macularius)
 Серия одноимённых фильмов:
 «Перевозчик» — криминальный боевик производства США 2002 года.
 Перевозчик 2 (2005) 
 Перевозчик 3 (2008)
 Перевозчик: Наследие (2015)
 Перевозчик (телесериал) (2012)

См. также